Rodrigo Muñoz (voetballer), een Uruguayaans voetballer
 Rodrigo Muñoz (roeier), een Chileens roeier